Hoog ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Hoog (* 1986), niederländische Feldhockeyspielerin
 Grit van Hoog (* 1941), niederländischer Jazz- und Schlagersängerin
 Günter Hoog (1932–2010), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johannes Marius Cornelis Hoog (1865–1950), niederländischer Gärtner und Botaniker
 Otto Hoog (1913–1984), deutscher Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg

Im Sylter Nordfriesischen steht Hoog für Hügel und ist so Bestandteil vieler Ortsbezeichnungen:

 Denghoog, jungsteinzeitliches Großsteingrab bei Wenningstedt 
 Harhoog, Megalithanlage bei Keitum
 Kolkingehoog, Großsteingrab bei Archsum
 Merelmerskhoog, Ganggrab bei Archsum
 Tipkenhoog, Grabhügel bei Keitum
 Behnshoog, Arnhoog, Oewenhoog, Boikenhook, Munkhoog, Korshoog, Hemmelhoog, Urdighook, Undinghoog, Siallehoog, Kialbinghoog, Strumphoog, Eslinghoog, Gorlinghoog, Niaulkenhoog, Klöwenhoog sind weitere Hügel auf Sylt.

Siehe auch:
 Hogg
 HOG
 Hook
 Hoch